Лже-Ивашка — обозначение ряда самозванцев, выдававших себя за царевича Ивана Дмитриевича (Ворёнка) — сына Марины Мнишек и царя Дмитрия Ивановича (Лжедмитрия II).

 Лже-Ивашка I — первый самозванец, который объявился в Польше после 1614 года. Реальное происхождение — шляхтич из Подляшья по имени Ян Фаустин Луба.
 Лже-Ивашка II — второй самозванец, объявившийся в Крыму около 1640 года. На самом деле он являлся полтавским казаком Иваном Вергунёнком
 Лже-Ивашка III — самозванец неизвестного происхождения, объявившийся в Москве, во время царствования царя Алексея Михайловича.